Диу́ф — типичное сенегальское родовое имя, характерное для народа серер. Известные носители:

 Диуф, Абду (род. 1935) — второй президент Сенегала.
 Диуф, Анди (род. 2003) — французский футболист.
  (род. 1978) — сенегальский футболист.
 Диуф, Маме Бирам (род. 1987) — сенегальский футболист.
  (род. 1986) — сенегальский футболист.
 Диуф, Папа (род. 1989) — сенегальский футболист.
 Диуф, Эль-Хаджи (род. 1981) — сенегальский футболист.
  (род. 1988) — сенегальский футболист.